Сезон 2003/2004 стал для ПСЖ 31-м в Чемпионате Франции и 34-м в своей истории. После провала в прошлом сезоне руководство решило уволить нестабильного тренера Луиса Фернандеса и пригласить боснийского специалиста Вахида Халилходжича. С ним команда сразу заняла 2-е место в чемпионате, уступив лионскому Олимпику и взяли кубок Франции.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:30.000.000

Зима 

Убытки:3.300.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:32.950.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:33.300.000

Общая прибыль:32.950.000

Разница:350.000

Соревнования

Лига 1

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Франции

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок лиги

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2003
Пари